Roland Garros in 2004 bij de vrouwen werd voor de 97e keer gehouden. De Russin Anastasija Myskina won het toernooi door in de finale haar landgenote Jelena Dementjeva met 6-1 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2004